Sabbatha oder Sabatha bezeichnet in der antiken Geografie:

 die Hauptstadt des Reiches von Hadramaut, siehe Schabwat
 eine Stadt in Assyrien, siehe Sabdata (Plin. Nat. 6.27. s. 31)

Siehe auch:
 Sabata (Begriffsklärung)